Вейхерово () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вейхеровский повят, Поморское воеводство. Население — 19 009 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гдыня
 Гмина Гневино
 Гмина Крокова
 Гмина Люзино
 Гмина Пуцк
 Реда
 Румя
 Гмина Шемуд
 Вейхерово

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Поморского воеводства